Halász István (1950) építész, országgyűlési képviselő
Halász István (1951–2016) labdarúgó
Halász István (1954) építész
Halász István (1962) labdarúgó
Halász István (1965) súlyemelő